Мартина Хингис и Сања Мирза су освојиле турнир. У финалу су савладале Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 7:5, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Мајамија – женски парови
Отворено првенство Мајамија 2015.